Le Canary Wharf Squash Classic 2014 est l'édition 2014 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 22 au 28 mars 2014. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Alan Clyne. 

Le  mondial et champion du monde  Nick Matthew l'emporte en finale face son compatriote James Willstrop.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2014
Sport en mars 2014
Squash en 2014